G17 peut faire référence à :
 G17 Plus, un parti politique libéral conservateur serbe ;
 Glock 17, un pistolet semi-automatique ;
 HMS Onslow (G17), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres